Hannó fou un militar i home d'estat cartaginès, comandant de les forces púniques a Sicília, segons diu l'historiador Justí, que va participar a les guerres contra Dionís el Vell a l'última època del seu regnat. Sobre aquests fets hi ha molt poca informació, i no en parla Diodor de Sicília.

Probablement és el mateix Hannó a qui Troge Pompeu anomena Hannó Magne, i és probable que el vintè llibre d'aquest autor expliqués el perquè d'aquest títol. Justí omet aquests fets, però el qualifica de princeps carthaginiensium i diu que posseïa una gran riquesa personal fins al punt que era més ric que el mateix estat i que per això aspirava a la sobirania absoluta.

Justí diu que va provar d'enverinar als senadors en una festa matrimonial, sense èxit i després va intentar una revolta d'esclaus però altra vegada va fracassar i va fugir a l'interior del país on va reunir un exèrcit de 20000 mercenaris i va demanar l'ajut dels númides. Però va caure en mans dels cartaginesos que el van crucificar junt amb els seus fills i tota la seva família. Aquests fets només són relatats per Justí i per Orosi, que copia Justí quasi literalment, però hi al·ludeix també incidentalment Aristòtil, i s'haurien de situar entre el 356 aC i el 346 aC. Un Hannó que menciona Poliè com a comandant d'una flota a Sicília contra Dionís, segurament seria el mateix personatge.

Referències 

Cartaginesos